Le tir à l'arc est au programme des Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. Comme quatre ans plus tôt, deux épreuves sont disputées : le tir à l'arc masculin et féminin individuels.
La compétition dans chaque épreuve consiste en 2 manches conformément à la Fédération Internationale de Tir à l'Arc.
Chaque archer tire un total de 288 flèches à 4 différentes distances (90, 70, 50 et 30 mètres pour les hommes; 70, 60, 50 et 30 mètres pour les femmes).

Tableau des Médailles

Résultats

Hommes 
24 nations présentent 37 archers pour la compétition masculine.  

Légende: (RO)= Record Olympique

Femmes 
16 nations présentent 27 athlètes pour la compétition féminine de tir à l'arc. 

Légende: (RO)= Record Olympique

1976
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1976
Joliette (Québec)